Ваље де Хуарез има више значења:

 Општина Ваље де Хуарез (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље де Хуарез (Ваље де Хуарез, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље де Хуарез, Хераваро (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ваље де Хуарез (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику